Ел Охито де Агва има више значења:

 Ел Охито де Агва (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Охито де Агва (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охито де Агва (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику